При́нцевы острова́ (Кызыладалар;  — «красные острова»,  — «принцевы острова» или просто  — «острова»; , Pringeponnesa; , Pringēpōn nēsoi) — группа из девяти островов недалеко от берега Стамбула, Турция, в Мраморном море. Административно составляют район Адалар провинции Стамбул.

География 

Острова в составе района Адалар:
 Бююкада ( — «большой остров») или Принкипос (, Prínkēpos — «принц») площадью 5,36 км²
 Хейбелиада ( — «остров с сумкой») или Халки (, Chalki) площадь 2,4 км²
 Бургазада () или Антигони (, Antigoni) площадь 1,5 км²
 Кыналыада ( — «остров с хной») или Проти ( — «первый», поскольку он находится ближе всех к Константинополю) площадь 1,3 км²
  ( — «перламутровый остров») или Теревинтос или Теревинф (, Terebinthos) площадью 0,157 км²
 Яссыада ( — «плоский остров») или Плати (, Plati) площадью 0,05 км²
 Сивриада ( — «остроконечный остров») или Оксея (, Oxeia) площадью 0,05 км²
 Кашыкадасы ( — «остров-ложка», назван так из-за своей формы) или Пита (, Pita) площадью 0,006 км²
  ( — «заячий остров») или Неандрос (, Neandros) площадью 0,004 км²

История 
Во времена Византии принцев и других близких к императорам особ в качестве наказания ссылали на острова. После 1302 года, когда османы захватили г. Пили (Ялова), на острова устремился поток греческих беженцев из Малой Азии. Сами острова были захвачены османами лишь в 1453 году, незадолго до падения самого Константинополя. Позднее на Принцевы острова отправляли родственников оттоманских султанов.

В течение XIX века острова стали популярным местом отдыха состоятельных греков, армян и евреев Константинополя. Население островов стало более этнически турецким из-за притока турецкого капитала, процесс начался в первые дни становления турецкой республики, когда британский яхт-клуб в Бююкада был приватизирован Anadolu Kulübü для турецких парламентариев. Тем не менее, греческие и еврейские общины до сих пор составляют небольшую часть населения островов.

Принцевы острова были выбраны в качестве места проведения «Совещания на Принцевых островах», которое было запланировано на 15 февраля 1919 года. В ходе совещания предполагалось выработать договор о дальнейшей судьбе России. На совещании должны были присутствовать представители Союзных держав, Советской России и Белого движения. Совещание не состоялось в связи с отказом представителей Белого движения участвовать в совещании.

Население 
В 1912 году на островах проживали:
 Греки — 10 250 чел.
 Турки — 670 чел.
 Армяне — 300 чел.

Турки тогда проживали в основном на острове Хейбелиада. Остров Кыналыада облюбовали армяне, а остров Бююкада — евреи и левантинцы.

По данным 2011 года население островов составляет 13 883 человек.

Греческое население островов преимущественно принадлежит к местной Принкипонисской митрополии Константинопольской православной церкви.

Туризм 
В летние месяцы Принцевы острова — популярное направление однодневных путешествий из Стамбула. На острове Бююкада курсирует электротранспорт, есть миниавтобусы, с оплатой по Истанбул-карт. Миниавтобусы имеют определенный маршрут. До островов можно доехать на пароме (время в пути около полутора часов) как из азиатской части города (в Бостанджы и Картал), так и из европейской — от пристани Кабаташ (Kabataş). Большинство паромов причаливают к четырём крупнейшим островам архипелага: Кыналыада, Бургазада, Хейбелиада и, наконец, Бююкада. Паромная переправа обслуживается компанией Istanbul Seabuses (İDO), которой руководит муниципалитет Стамбула.

Знаменитые люди 
Для многих жителей Турции острова ассоциируются с домом знаменитого писателя Саита Фаика Абасыяныка и легенды турецкого футбола Лефтера Кючюкандонядиса. На острове Бююкада (Принкипо) в 1929—33 годах, после высылки из СССР, жил Лев Троцкий. Здесь же имеется дом Решат Нури Гюнтекина, где до сих пор живут его потомки.

На Хейбелиаде родились: Ириней (Пандолеондос) — Митрополит Мелникский и Кассандрийский,  Азиз Несин — известный турецкий писатель, новеллист, драматург, романист, публицист, автор сатирических и юмористических рассказов. В разные годы на острове жили: Никодим (патриарх Иерусалимский) — бывший патриарх Иерусалимский (умер на острове в 1910 году), İsmet İnönü — второй президент Турции, Ахмет Расим — турецкий писатель, переводчик, историк и журналист, Сэр Эдвард Бартон[en] — английский дипломат, отправленный в Османскую Империю королевой Англии Елизаветой I (похоронен на острове), Хюсейн Рахми Гюрпынар (тур. Hüseyin Rahmi Gürpınar, 17 августа 1864 — 8 марта 1944) — турецкий писатель.

Галерея

См. также 
 Совещание на Принцевых островах

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт главы района
 Официальный сайт муниципалитета
 Фотографии Стамбульских островов (карта)
 Паром до Принцевых островов
 Istanbul’s isle of diversity from the Christian Science Monitor, By Yigal Schleifer, July 28, 2005
 Interactive Maps: MultiMap.com, FallingRain.com
 

Районы провинции Стамбул
Достопримечательности Турции
Острова Мраморного моря
Острова Турции